Costantino III (usurpatore), usurpatore dell'Impero romano d'Occidente
 Costantino III, imperatore bizantino (641)
 Costantino III di Scozia, re di Scozia (995-997)
 Costantino III di Britannia, leggendario re della Britannia, succeduto ad Artù (537-538)
 Costantino III di Gallura
 Costantino III d'Armenia